Pfaffenstein bezeichnet: 

Pfaffenstein, einen Tafelberg in der Sächsischen Schweiz
Pfaffenstein (Hochschwabgruppe), den Hausberg in Eisenerz am südwestlichen Rand des Hochschwabs
Popova skála, einen freistehenden Felsen im Lausitzer Gebirge bei Grottau
Steinweg-Pfaffenstein, einen Stadtteil von Regensburg
Pfaffenstein, Feldpredigerstein, Menhir bei Welfelsholz (Hettstedt), Sachsen-Anhalt